

Населені пункти та їхні частини
 Жепкі — село в гміні Чарноцин Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Жепкі — село в гміні Ілув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Жепкі — частина села Пулжечкі в гміні Добра Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Жепкі — частина села Курув у гміні Стришава Суського повіту Малопольського воєводства
 Жепкі — частина села Раба-Ніжна в гміні Мшана-Дольна Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Жепкі — осада в гміні Ґрунвальд Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки